Mountain Lake Park peut désigner :
 Mountain Lake Park (San Francisco)
 Mountain Lake Park (Maryland)

Voir aussi